DB7 peut faire référence à :
 Bimota DB7, une moto italienne ;
 un autre nom du Douglas A-20 Havoc, un avion militaire ;
 Aston Martin DB7, une voiture.